Die polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1955 war die elfte Austragung dieses Wettbewerbs. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von AZS Gliwice, während sich der Titelverteidiger ZS Ogniwo Kraków (der nach dem Zusammenschluss mit ZS Spójnia Kraków als ZS Sparta Kraków antrat) mit dem fünften Platz begnügen musste.
Der Wettbewerb wurde wie im Vorjahr an zehn Brettern ausgetragen, allerdings war das Dame-Brett abgeschafft worden. Weiterhin obligatorisch war die Aufstellung eines Jugendlichen (am neunten Brett) und einer Frau (am zehnten Brett).

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der polnischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 1955.

Modus 

Für die Vorrunde hatten sich in den Meisterschaften der Woiwodschaften 40 Mannschaften qualifiziert (von denen allerdings sechs nicht antraten). Diese spielten in vier Gruppen jeweils ein einfaches Rundenturnier. Für die Endrunde, die ebenfalls als einfaches Rundenturnier durchgeführt wurde, qualifizierten sich in jeder Gruppe die drei Erstplatzierten. Die ersten Acht der Endrunde waren direkt für die nächste Endrunde qualifiziert.
Über die Platzierung entschied zunächst die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage), anschließend die Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage).

Termine und Spielort 

Die Endrunde fand vom 21. August bis 4. September in Wrocław statt.

Vorrunde

Gruppe I

Abschlusstabelle 

Anmerkung: Trybunalski und Rembertów traten nicht an.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe II

Abschlusstabelle 

Anmerkung: Szczecin trat nicht an.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe III

Abschlusstabelle 

 Anmerkung: Grudziądz und Gorzów Wielkopolski traten nicht an.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Gruppe IV

Abschlusstabelle 

Anmerkung: Lublin trat nicht an.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Endrunde

Abschlusstabelle 

Anmerkung: Sopot trat nicht an.

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

Sportveranstaltung in Polen
Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Schachveranstaltung 1955